Lac des Îles peut se référer à:

Toponymes 
Lac des Îles (Beauce-Sartigan), un plan d'eau de Saint-Hilaire-de-Dorset, Chaudière-Appalaches, au Québec, Canada.
Lac des Îles (Saskatchewan), un lac de la Saskatchewan, au Canada.
Lac des Îles (Saint-Boniface), un lac de Saint-Boniface, au Québec, Canada.
Lac des Îles (Grandes-Piles), un lac de Grandes-Piles, en Mauricie, , au Québec, Canada.
Lac des Îles (réserve faunique Ashuapmushuan), un lac de la réserve faunique Ashuapmushuan, au Québec, Canada.
Lac des Îles (Laurentides), un lac des Laurentides, au Québec, Canada.
Lac des Îles (Nord-du-Québec), un lac du Nord-du-Québec, au Québec, Canada.
Lac des Îles (Mauricie), un lac de la Mauricie, au Québec, Canada
Lac des Îles (Nord-du-Québec), un lac du Nord-du-Québec, au Québec, Canada.
Lac des Îles (Outaoauis), un lac de l'Outaouais, au Québec, Canada